ZFW steht für:
 Fort Worth Air Route Traffic Control Center, Bezirkskontrollstelle (Flugsicherungszentrale) in Fort Worth, Texas
 Zero Fuel Weight, Flugzeuggewicht, Leertankgewicht eines Flugzeugs

ZfW steht für:
 Zeitschrift für Wasserrecht
 Zeitschrift für Weiterbildungsforschung - Report

Abkürzung